El nombre Matías Quiroga puede referirse a:

Matías Leonel Quiroga, (1986-) futbolista argentino que se desempeña como volante; o
Matías Alejandro Quiroga, (1986-) futbolista argentino que se desempeña como delantero.